Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2017 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 5 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
Chan Yung-Jan et Martina Hingis ont remporté quatre tournois majeurs ensemble depuis le début de la saison, à Indian Wells, Madrid, Rome et Eastbourne. Elles apparaissent de fait comme de sérieuses prétendantes au titre. Néanmoins, elles devront se méfier des  et 2 mondiales Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová, qui ne sont pas en reste puisqu'elles ont de leur côté raflé la mise à l'Open d'Australie, en janvier, et Roland-Garros, le mois précédent.

Forfaits 
On note les forfaits de Daria Gavrilova, associée à Anastasia Pavlyuchenkova, de Alison Van Uytvanck, associée à Peng Shuai, et de Irina-Camelia Begu, associée à Sorana Cîrstea. Ces trois équipes sont respectivement remplacées par Lesley Kerkhove et Lidziya Marozava, Jessica Moore et Akiko Omae, Ashley Weinhold et Caitlin Whoriskey.

Pendant le tournoi 
L'Américaine Bethanie Mattek-Sands, contrainte à l'abandon lors de son match du  en simple après une terrible blessure, est contrainte de se retirer également du tournoi de double. Tête de série 1 en double dames avec Lucie Šafářová, elles visaient le Grand Chelem après avoir remporté cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Grâce à leur victoire en quart de finale sur Kristina Mladenovic et Svetlana Kuznetsova, Makoto Ninomiya et Renata Voráčová, qui ne se sont jamais associées auparavant, atteignent pour la première fois dans leur carrière respective le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, toutes disciplines confondues.

Lauréates 
Ekaterina Makarova et Elena Vesnina remportent leur  ensemble en étrillant en finale Chan Hao-ching et Monica Niculescu (6-0, 6-0). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur .

C'est la première fois dans l'ère Open que deux joueuses triomphent à Wimbledon en infligeant un tel score en finale, la deuxième fois dans l'histoire du tennis en double dames, après Shirley Fry et Doris Hart en 1953.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2017
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2017